IJspret is het vermaak op natuurijs waarbij onder meer geschaatst kan worden. In het verleden was ijspret menigmaal een dankbaar onderwerp voor kunstenaars om een werk aan te wijden. Aanverwant aan ijsvermaak is sneeuwpret.

Zie ook 
Koek-en-zopie

Winter
Schaatsen
Recreatie